Diese Liste zeigt die aktuellen deutschen Rekorde im Gewichtheben. Rekorde können derzeit im Reißen, Stoßen und im Zweikampf aufgestellt werden (Stand: August 2012).



Entwicklung der Rekorde 
Im Gegensatz zu den Weltrekorden im Gewichtheben wurden die deutschen Rekorde nach den jeweiligen Umstellungen der Gewichtsklassen nicht gelöscht, sondern in die neuen Klassen verschoben. Dies erklärt warum Rekorde existieren, die vor der letzten Umstellung 1998 aufgestellt wurden. Des Weiteren wurden die Rekorde nach Einführung der 1-Kilogramm-Regel, welche besagt, dass nun in 1-Kilogramm-Schritten gesteigert werden darf, nicht nach unten gerundet, wie das bei den Weltrekorden der Fall war. Dadurch bestehen noch nicht ganzzahlige Rekorde.

Rekorde der Männer

Rekorde der Frauen

Siehe auch 
 Liste der Weltrekorde im Gewichtheben
 Bundesverband Deutscher Gewichtheber

Weblinks 
 Rekorde der Männer in der IAT-Datenbank
 Rekorde der Frauen in der IAT-Datenbank

!Rekorde
Gewichtheben